Sânmărghita ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sânmărghita (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Sânmărghita (Mureș), Dorf im Kreis Mureș